Le Masters d'Europe 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 22 au 27 février 2022 à la Marshall Arena de Milton Keynes, en Angleterre. Il est parrainé par le groupe BetVictor, société britannique de paris sportifs.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Cette édition était censée se tenir pour la première fois au Stadthalle de Fürth, ville où était habituellement organisé le Classique Paul Hunter entre 2004 et 2019. En raison d'une recrudescence de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de voyage, le tournoi se tient finalement à la Marshall Arena de Milton Keynes.

Mark Selby est le tenant du titre, il s'était imposé l'an passé face à Martin Gould en finale sur le score de 9 manches à 8.

Faits marquants 
Lors du  tour, Neil Robertson est passé tout prêt de devenir le premier joueur de l'histoire du snooker à réaliser cinq centuries consécutifs. Il a battu Alfie Burden 5-0 en réalisant des breaks de 105, 101, 107, 116 et 76 points. Le score combiné est de 505 à 7, Burden n'ayant empoché aucun bille lors de cette rencontre.

La finale voit s'opposer Ronnie O'Sullivan, qui participe à sa  finale en tournoi classé, au jeune joueur chinois de 21 ans Fan Zhengyi, qui dispute sa toute première finale en carrière (son meilleur résultat est un quart de finale au Masters d'Allemagne plus tôt cette année). Fan domine le match en menant de deux manches à plusieurs reprises, mais O'Sullivan recolle systématiquement au score. Le chinois réalise deux centuries et s'impose avec un break de 92 points dans la manche décisive. Il passe de la  à la  place mondiale, ce qui n'est pas sans rappeler le succès de Jordan Brown l'an passé à l'Open du pays de Galles face à O'Sullivan.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 27 au 31 octobre 2021 au Chase Leisure Centre de Cannock, en Angleterre, hormis les matchs des quatre têtes de série qui se déroulent à la Marshall Arena de Milton Keynes le 22 février 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 9 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 141, 136, 132, 128, 127, 112, 109, 109, 107, 105  Ronnie O'Sullivan
 140, 131, 124, 120  Liang Wenbo
 135, 131, 125, 117, 110  Fan Zhengyi
 134, 134, 124  Anthony McGill
 132  Gary Wilson
 131  Jamie Jones
 130  Jack Lisowski
 128, 115  Jak Jones
 128  Mark Selby
 128  Xiao Guodong
 127  Tom Ford
 127  Andrew Higginson
 124, 100  Judd Trump
 122  Noppon Saengkham
 118  Jordan Brown
 117  Ryan Day
 116, 107, 105, 104, 101, 100  Neil Robertson
 114  Ricky Walden
 114  Zhang Anda
 112, 100  Wu Yize
 111, 105, 103  Kurt Maflin
 111  Yan Bingtao
 110, 101  Pang Junxu
 109  Jackson Page
 105, 100  David Gilbert
 102  Yuan Sijun
 101, 100  Kyren Wilson
 101  Luca Brecel
 101  Stuart Carrington
 101  Soheil Vahedi

Qualifications 

 144  Thepchaiya Un-Nooh
 141, 131  Ryan Day
 141  Kurt Maflin
 138  Mark Davis
 138  Jack Lisowski
 136  Mark Allen
 136  Lu Ning
 135  Sunny Akani
 134, 127  Shaun Murphy
 134, 106  Xu Si
 134  Liam Highfield
 132  Ronnie O'Sullivan
 132  Yuan Sijun
 131  Ken Doherty
 130  Neil Robertson
 129  Elliot Slessor
 129  Judd Trump
 128  Mark Selby
 123  John Higgins
 122  Jamie Clarke
 120  Mitchell Mann
 118  Jordan Brown
 117  Graeme Dott
 115  Michael Holt
 113  Matthew Selt
 112  Ashley Hugill
 112  Zhang Anda
 111  Mark Lloyd
 110  Zhao Jianbo
 108, 104  Barry Hawkins
 108  David Grace
 104, 100  David Gilbert
 102  Noppon Saengkham
 101  Jackson Page
 101  Ben Woollaston

Notes et références

Notes

Références 

2022
Snooker en Angleterre en 2022
Sport en février 2022